Serra de la Garriga (Camarasa)
 Serra de la Garriga (Odèn)
 Serra de la Garriga (Soriguera)